Церковь Христа Царя — католическая церковь, находящаяся в городе Маркс, Саратовская область. Церковь названа в честь католического праздника Иисус Христос — Царь вселенной, отмечаемого  воскресенье рядового времени перед началом Адвента. Церковь Христа Царя освящена  и является первым католическим храмом, возведённым в России после 1917 года.

История 
Строительство католической церкви Христа Царя началось в 1990 году для католической общины, возобновившей своё существование в городе Марксе в 1983 году. В 1987 году в этой общине служил священник Иосиф Верт, который впоследствии был рукоположён в епископы и возглавлял апостольскую администратуру для католиков западной Сибири (11 февраля 2002 года преобразована в епархию Преображения Господня). С 1990 по 2001 год настоятелем прихода Христа Царя был священник Клеменс Пиккель, который в 1998 году был рукоположен в епископы и возглавлял апостольскую администратуру  юга России (11 февраля 2002 года преобразована в епархию святого Климента).

С 2004 года по 26 июля 2015 года настоятелем церкви являлся священник Томаш Тшебуня. Со 2 августа 2015 года настоятелем церкви является о. Боско Маршнер. На территории прихода находится монастырь конгрегации «Сёстры Служительницы Иисуса в Евхаристии».

Орган 
24 ноября 2018 года в церкви состоялось открытие и освящение духового органа, приуроченное к 25-летнему юбилею церкви. Инструмент был построен фирмой «Kemper» (Любек, ФРГ) в 1960 году, затем перестроен фирмой «Mayer» (Хойсвайлер) с сохранением диспозиции в 1980 году, и ранее находился в евангелическо-лютеранской церкви святого Иоанна в немецком городе Нассау.

Диспозиция органа

Примечания

Литература 
 

Маркс
Храмы Саратовской области
Маркс
Органы России
Маркс
Храмы, построенные в 1993 году в России
1990-е годы в Саратовской области
Храмы, заложенные в 1990 году